Teodora Gonzaga (?-1343), figlia di Ugolino Gonzaga, sposò Federico II da Montefeltro
Teodora Gonzaga (?-†1519), figlia naturale di Francesco II Gonzaga, sposò il condottiero Enea da Cavriana
Teodora Gonzaga Martinengo (XVII secolo), madre del cardinale Ludovico Calini
Teodora Gonzaga (1706-1784), figlia di Filippo d'Assia-Darmstadt, sposò Antonio Ferrante Gonzaga